U-Bahn er navnet på undergrundsbanen i flere byer i Tyskland og Østrig:
 Berlins U-Bahn
 Frankfurt U-Bahn
 Hamburg U-Bahn
 München U-Bahn
 Nürnberg U-Bahn
 Wiener U-Bahn

Se også 
 S-Bahn